Порножурналы (также эротические журналы, иногда журналы для взрослых или секс-журналы) — журналы с содержанием явно сексуального характера. Могут содержать снимки привлекательных обнаженных субъектов (как в лёгкой порнографии), или, как в жёсткой порнографии — изображения мастурбации, орального или анального секса или полового акта.

В основном подобная печатная продукция служит для стимуляции сексуального возбуждения и часто используется в качестве вспомогательного средства для мастурбации. Некоторые журналы имеют содержание общего характера, тогда как другие могут быть более специфическими и фокусироваться на определенной порнографической нише, анатомической части или характерных черт фотомоделей. Например, издание Asian Babes посвящено азиатским женщинам, а Leg Show — женским ногам. Среди наиболее известных журналов можно назвать Playboy, Penthouse и Hustler. Кроме собственно откровенного содержания, журналы могут содержать статьи на такие темы, как автомобили, юмор, наука, компьютеры, культура и политика. По мере продолжающегося перехода печатных СМИ в «цифру», ритейлерам также пришлось меняться. Приложение Киоск компании Apple — популярный вариант для «оцифрованных» медиа, но так как в нём запрещены порнографические материалы, для взрослой прессы существуют специальные приложения.

История 

Порножурналы — часть истории эротических изображений, форма для их демонстрации и распространения.

В 1880 году впервые для дешевой печати фотографий была использована полутоновая печать. Изобретение полутоновой печати вывело порнографию и эротику в новое русло в начале 20 века. Новые процессы печати позволяли легко воспроизводить чёрно-белые фотоснимки, тогда как ранее полиграфисты в плане иллюстраций были ограничены гравюрами, ксилографиями и вырезками. Это был первый формат, который позволил порнографии стать феноменом массового рынка, она стала дешевле и доступнее, чем все прежние виды.

Первоначально появившись во Франции, новые журналы демонстрировали обнаженные (часто в качестве моделей нанимали исполнительниц бурлеска) и полуобнаженные фотографии как на обложке, так и внутри. Потом это будут называть софткором, но в своё время эти издания были довольно шокирующими. Вскоре такая печатная продукция стала маскироваться либо под «художественные журналы», либо под издания, посвященные новому культу натуризма, с такими названиями, как Photo Bits, Body in Art («Тело в искусстве»), Figure Photography («Фигурная фотография»), Nude Living («Обнаженная жизнь») и Modern Art for Men («Современное искусство для мужчин»). В 1900 году впервые вышел британский журнал Health & Efficiency (ныне H&E naturist, часто просто H&E), а в конце 1920-х годов начал публиковать статьи о натуризме. Постепенно эти материалы стали доминировать, особенно по мере того, как происходило поглощение других журналов. Время от времени в период после Второй мировой войны H&E в первую очередь удовлетворял рынок софт-порно.

Другой ранней формой порнографии были комиксы, известные как тихуанские библии, которые появились в США в 1920-х годах и существовали до начала публикации глянцевых цветных мужских журналов. Это были грубо рисованные сцены, часто использующие популярных персонажей мультфильмов и культуры.

В 1940-х годах появилось слово «пинап»; первоначально оно употреблялось для обозначения фотографий, которые вырывали из мужских журналов и календарей и «прикалывали» ( — «прикалывать») к стенам солдаты США во время Второй мировой войны. Тогда как изображения 1940-х годов большей частью были сфокусированы на ногах, к 1950-м годам акцент переместился на грудь. Одними из самых популярных пинап-моделей были Бетти Грейбл и Мэрилин Монро. Монро продолжала оставаться популярной моделью для мужских журналов в 1950-х годах.

1950-е годы ознаменовались ростом первых софт-порножурналов массового рынка: Modern Man в 1952 году и Playboy в 1953 году. Playboy Хью Хефнера дал старт новому стилю мужских глянцевых журналов. Хефнер ввёл термин «центральный разворот» () и в первом издании Playboy использовал фотографию обнажённой Мэрилин Монро, несмотря на её возражения. Другим термином, который стал популярен среди читателей Playboy, стал Playboy Playmate (). Эти новомодные журналы изображали обнажённых или полуобнажённых женщин, иногда имитирующих мастурбацию, однако фактически их гениталии или лобковые волосы не демонстрировались.

В 1963 году во Франции с Playboy начал конкурировать Lui, между тем как Боб Гуччионе в 1965 году делал то же самое в Великобритании, создав Penthouse. Стиль Penthouse отличался от других журналов; на его фотографиях женщины не смотрели в объектив камеры, казалось, будто они занимаются своими делами. Такая смена внимания повлияла на эротическое изображения женщин. Также Penthouse стал первым журналом, опубликовавшим фотографии с лобковыми волосами и полной наготой (снятой спереди); и одно, и другое в то время считалось находящимся за гранью эротики, в сфере порнографии. В 1965 году в Великобритании начал выпускаться ещё один конкурент Playboy и Penthouse — Mayfair. В сентябре 1969 года Penthouse начал издаваться в США, также составив конкуренцию Playboy. Чтобы сохранить свою долю на рынке, Playboy подобно Penthouse стал печатать фотографии с лобковыми волосами, рискуя быть обвинённым в непристойности и начав «лобковые войны»(, каламбур на Пунические войны — ). По мере обострения конкуренции между двумя журналами, фотографии становились всё откровеннее. В конце 1960-х некоторые журналы начали переходить к более откровенным фото, часто сосредотачиваясь на ягодицах как на стандарте того, что можно было бы легально показать и что хотели видеть читатели.

К 1970-м годам журналы, содержащие снимки лобковой зоны, получали все большее распространение. В 1971 году Пол Рэймонд () начал издавать в Великобритании Men Only, а затем в 1972 году Club International. В январе 1971 года Playboy стали первыми, кто явно показал лобковые волосы на фотографии. Первой полностью обнажённой фотомоделью, снятой спереди, стала Мисс Плейбой января 1972 года. В 1974 году Ларри Флинт впервые опубликовал в США Hustler, который содержал более откровенный материал. В течение 1970-х годов некоторые исследователи обнаруживали всё более грубые изображения в таких журналах, как Playboy и Penthouse, после чего к концу десятилетия они вернулись к своему более высококачественному стилю. Paul Raymond Publications начал издавать Escort в 1980 году в Великобритании, Razzle в 1983 году и Men's World в 1988 году.

Продажи порножурналов в США значительно сократились с 1979 года, почти на 50% в период с 1980 по 1989 год. Тот факт, что число изнасилований в США за тот же период увеличилось, ставит под сомнение корреляцию между продажей журналов и преступлениями на сексуальной почве. Почти все исследования, проведённые с середины 1980-х до начала 1990-х годов, подтвердили, что порножурналы содержали значительно менее грубые изображения, чем порнофильмы.

В 1990-х годах такие журналы, как Hustler, стали публиковать более жёсткие материалы, такие как сексуальное проникновение, лесбиянство и гомосексуализм, групповой секс, мастурбация и фетишизм. В конце 1990-х и 2000-х рынок порножурналов сократился, так как им бросили вызов новые «мужские журналы», публикующие эротические фотографии, такие как FHM и Loaded. Также к снижению продаж журналов привела доступность порнографических DVD и, прежде всего, интернет-порнографии. Многие журналы создали собственные веб-сайты, на которых также демонстрируются порнографические фильмы. Несмотря на падение продаж, самые продаваемые американские журналы для взрослых по-прежнему имеют высокий тираж по сравнению с большинством популярных журналов и входят в число самых продаваемых журналов среди всех остальных.

На британском рынке журналов для взрослых в настоящее время доминирует Paul Raymond Publications, выпускающий восемь из десяти самых продаваемых порножурналов в Великобритании. В 2001 году в Великобритании насчитывалось около 100 журналов для взрослых.

Общие черты 
Некоторые журналы печатают фотографии «обычных» женщин, предоставленные читателями, например, разделы «жены читателей» некоторых британских журналов и американский Beaver Hunt. Также во многих журналах печатаются истории о сексуальных подвигах читателей, большинство из которых на самом деле написаны журналистами. Многие журналы содержат большое количество объявлений о сексе по телефону, которые являются важным источником их дохода.

Журналы для геев 
Журналы для гей-сообщества процветали, самым известным и одним из первых был Physique Pictorial, запущенный в 1951 году американским фотографом Бобом Майзером (Bob Mizer), когда он пытался продать услуги мужчин-моделей. Он публиковался в чёрно-белом варианте почти 50 лет. Журнал был новаторским в использовании реквизита и костюмов для изображения теперь стандартных гей-икон, таких как ковбои, гладиаторы и моряки.

Производство, распространение и продажа 
Успешный журнал требует значительных инвестиций в средства производства и дистрибьюторскую сеть. Требуются большие печатные прессы и многочисленные специализированные работники, такие как графические дизайнеры и наборщики. В настоящее время запуск нового журнала может стоить порядка 20 миллионов долларов, а выпускать журналы значительно дороже, чем порнофильмы, и порнографию в интернете.

Как и все журналы, порножурналы зависят от доходов от рекламы, которая может заставить журнал сделать материалы менее откровенными.

В зависимости от законов каждой конкретной юрисдикции, порножурналы могут продаваться в магазинах, газетных киосках и на заправочных станциях. Возможно, что их нужно будет продавать на верхней полке, под прилавком или в пластиковой упаковке. Некоторые торговые сети и многие независимые торговые точки не продают порножурналы. Также их можно продавать в секс-шопах или по почте.

Примечания

Библиография

Ссылки 

Эротические журналы
Порнография